John Kerr est un nom très courant qui peut désigner :

 Sir John Kerr (1914–1991), juge à la haute Cour australienne, ancien gouverneur général.
 John Kerr (1931-2013), acteur dans Tea and Sympathy et South Pacific (puis devint homme de loi)
 Amiral Sir John Kerr (officier de la Royal Navy) (né en 1937), amiral britannique.
 John Kerr (animateur radio) (né en 1942), animateur radio australien.
 Rev. John Kerr (physicien) (1824–1907), physicien écossais. 
 John Kerr (homme politique américain) (c. 1778–1823), maire de Columbus, Ohio
 John Kerr (sénateur de Virginie) (1782–1842), homme politique américain.
 John Kerr ( marquis de Lothian)  (1794-1841),
 John Kerr (chanteur irlandais) (c. 1925–2006), chanteur de ballades irlandais
 John Kerr, Jr. (1811–1879), homme politique et juriste de Caroline du Nord.
 John Kerr (football américain) -joueur de football américain
 John A. Kerr - Maire de Lansing au Michigan
 John Bozman Kerr (1809–1878), député du Maryland.
 John C. Kerr (né en 1944), homme d'affaires canadien.
 John Chipman Kerr (1887–1963), récipiendaire de la "Canadian Victorian Cross".
 Sir John Graham Kerr (1869–1957), embryologiste et parlementaire écossais.
 John Glasgow Kerr, (1824-1901), missionnaire chirurgien.
 John H. Kerr (1873–1958), parlementaire de Caroline du Nord.
 John H. Kerr, III, homme politique de Caroline du Nord.
 Sir John Henry Kerr (1871–1934), ancien gouverneur de l'Inde coloniale.
 John Leeds Kerr (1780–1844), ancien sénateur du Maryland.
 Sir John Olav Kerr, Baron Kerr of Kinlochard (1942-), diplomate britannique.
 John Kerr (patineur) (1980-), danseur sur glace britannique.
 John Kerr (baseball) (1898-1993), joueur de baseball américain.